Ива́н Кузьмины́х:
 Кузьминых, Иван Алексеевич (1902—1970) — советский государственный деятель, министр мясной и молочной промышленности СССР (1946—1953).
 Кузьминых, Иван Ильич (1919—1986) — Герой Советского Союза.
 Кузьминых, Иван Николаевич (1899—1958) — советский химик.